Die 1. Divisjon 1963 war die 19. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die erste Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 26. April 1963 und endete am 13. Oktober 1963. Sie war somit die erste, die in einem Kalenderjahr ausgetragen wurde (Frühling bis Herbst, nicht wie in den früheren Jahren von Sommer bis Sommer mit langer Winterpause dazwischen).

Da die Saison 1961/62 als Qualifikation für die neue 1. Divisjon diente, war es auch die erste Saison mit einer eingleisigen Meisterschaftsliga im neuen Modus.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen. Der Führende nach der Hinspielrunde nahm am Europapokal der Landesmeister teil. Diese Regelung wurde getroffen, da dies dem Zeitpunkt des Endes der normalen Saison der europäischen Ligen entsprach.

Saison 
Brann Bergen wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister.

Zu Beginn der Saison setzte sich Steinkjer IFK an die Spitze und konnte sich dort vier Spieltage halten. Dann allerdings übernahm Lyn Oslo die Führung. Zeitweise hatten sie fünf Punkte Vorsprung. Nach der Hinrunde jedoch spielten sie nicht mehr so konstant, und so kam Brann Bergen immer näher heran. Am 16. Spieltag überrundeten sie schließlich Lyn Oslo und gaben die Führung nicht mehr ab.

Als Führende nach der Hinrunde nahm Lyn Oslo am Europapokal der Landesmeister teil.

Von den beiden Aufsteigern musste nur FK Gjøvik/Lyn wieder absteigen. Sarpsborg FK konnte sich in der Liga halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1963

Fußballsaison 1963
Eliteserien-Saison (Fußball)